California State University, een systeem van universiteiten in Amerika
 Channel Service Unit, een WAN equivalent van een Netwerkkaart
 Christlich-Soziale Union, een christendemocratische partij in Beieren, Duitsland
 Colorado State University, een universiteit in Amerika
 CSU Total Care, kortweg CSU, een Nederlands aanbieder van facilitaire diensten

Ook wordt de afkorting soms gebruikt voor:
 U Cluj, een Roemeense voetbalclub
 CSU Galati, een Roemeense voetbalclub